Otto Veit (* 29. Dezember 1898 in Frankfurt am Main; † 31. Januar 1984 in Wiesbaden)  war ein deutscher Nationalökonom. Sein Forschungsgebiet waren  insbesondere die Währungs- und Bankpolitik. Er war Mitglied der neoliberalen Mont Pelerin Society.

Leben 
Veit wurde als Sohn eines Generals in Frankfurt a. M. geboren.
Er war bis 1933 Beamter der Reichsstelle für den Außenhandel in Berlin. Ab 1945 war er Generaldirektor der Nassauischen Landesbank und von 1947 bis 1952 Präsident der Landeszentralbank von Hessen.

Seit 1952 war Otto Veit außerordentlicher und seit 1957 ordentlicher Professor für Wirtschaftliche Staatswissenschaften an der Universität Frankfurt a. M. und Direktor des Instituts für Kreditwesen der Frankfurter Universität.

Ehrungen 
 1954: Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland

Schriften (Auswahl) 
 Die Tragik des technischen Zeitalters, Berlin 1935
 Reale Theorie des Geldes, Tübingen 1966
 Ambivalenz von Mensch und Welt. Frankfurt (Main) 1981, ISBN 3-88323-256-4
 Christlich-jüdische Koexistenz. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1971

Literatur 
  
 Heinz Solf: Otto Veit – ein Ordoliberaler. Würzburg 1988 ISBN 3-89247-015-4
 Deutsche Biographische Enzyklopädie, Bd. 10, München 1999, S. 189

Weblinks 
 
 Kurzbiografie

Einzelnachweise 

Ökonom (20. Jahrhundert)
Hochschullehrer (Goethe-Universität Frankfurt am Main)
Bankmanager
Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes
Mitglied der Mont Pèlerin Society
Deutscher
Geboren 1898
Gestorben 1984
Mann